Koumbri :
 Koumbri (département), département du Burkina Faso
 Koumbri (Burkina Faso), chef-lieu de ce département